

Commune 
 Russy-Bémont, commune française de l'Oise.

Anciennes communes 
 Russy, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Aure sur Mer ;
 Russy, ancienne commune française de l'Oise, aujourd'hui intégrée à Russy-Bémont ;
 Russy, ancienne commune suisse du canton de Fribourg, aujourd'hui intégrée à  Belmont-Broye.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France